Елена Дометьевна Конжукова () — советский учёный (зоолог и палеонтолог, кандидат биологических наук). Вторая жена Ивана Антоновича Ефремова.

Биография 
Родилась  года в городе Павлограде, в семье Дометия Пантелеевича Конжукова, владельца каменноугольных копей.

Окончила естественный разряд физико-математического факультета Крымского университета в Симферополе (1926).

С 1932 года работала в Палеозоологическом институте АН СССР.

В 1935 году её была присвоена степень кандидата биологических наук без защиты диссертации, по совокупности научных трудов.

Научные интересы — брахиоподы карбона и современные, амфибии и рептилии позднего палеозоя, мезозоя и современные. Вначале изучала современных брахиопод, позднее (вероятно, под влиянием мужа) её интересы сместились к древнейшим позвоночным, главным образом лабиринтодонтам. Её основные работы по этой тематике опубликованы в 1950-е годы.

Скончалась от болезни 1 августа 1961 года.

Семья 
В 1936 году вышла замуж за советского писателя и палеонтолога Ивана Ефремова.
 Cын — Аллан Иванович Ефремов.

Память 
В честь Елены Дометьевны Конжуковой назван описанный ей род конжуковия (Konzhukovia) подсемейства трифозухины (Tryphosuchinae) семейства мелозавры (Melosauridae) (новое название рода введено Ю. М. Губиным в 1991 году).

Публикации 
Имеет более 20 публикаций, в том числе монография «Основы палеонтологии. Земноводные, пресмыкающиеся и птицы» (в соавт., 1964, М.: Наука).

 Конжукова Е. Д. Интинская фауна нижней перми Северного Приуралья // Материалы по земноводным и пресмыкающимся / Труды ПИН, 1956. Т. 62. 91 c.
 Конжукова Е. Д. К морфологии Permocynodon и эволюции зубного аппарата Cynodontia // Памяти академика А. А. Борисяка / Труды ПИН, 1949. Т. 20. 358 c.
 Конжукова Е. Д. Новые ископаемые крокодилы из Монголии // Ракообразные и низшие позвоночные мезозойских континентальных отложений / Труды ПИН, 1954. Т. 48. 198 c.
 Конжукова Е. Д. Пермские и триасовые лабиринтодонты Поволжья и Приуралья // Материалы по пермским и триасовым наземным позвоночным СССР / Труды ПИН, 1955. Т. 49. 201 c.

Примечания

Литература 
 Палеонтологический журнал, 1962, № 2.
 М. Ф. Ивахненко Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф

Ссылки 
 Сотрудник Палеонтологического института АН СССР.

Палеонтологи СССР
Женщины-учёные СССР
Биологи XX века
Женщины-геологи